Der Name La Forclaz bezeichnet:

eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe La Forclaz (Haute-Savoie)
eine Ortschaft in der Gemeinde Queige im französischen Département Savoie
eine Ortschaft in der Gemeinde Ormont-Dessous im Schweizer Kanton Waadt, siehe La Forclaz VD
einen Pass im Schweizer Kanton Wallis, siehe Col de la Forclaz
einen Höhenort (1700 m) in der Gemeinde Evolène über Les Haudères im Val d’Hérens, Wallis/Schweiz